Quadratwurzelgesetz steht für:
Higuchi-Gleichung, in der Pharmazie gebräuchliche Gleichung zur Beschreibung von Wirkstofffreisetzungen
Quadratwurzelgesetz von Penrose, in der Politikwissenschaft gebräuchliche Methode zur Verteilung von Stimmen oder Sitzen